Зава́рзин (Зава́рзина) — русская фамилия. Известные носители:

Заварзин 
 Заварзин, Александр Алексеевич (1900—1980) — советский архитектор, градостроитель.
 Заварзин, Алексей Алексеевич (1886—1945) — советский гистолог и педагог, академик АН СССР.
 Заварзин, Аммос Петрович (1788 или 1790 — не позднее 1845) — русский чиновник, литератор.
 Заварзин, Андрей Никитович (1919—1995) — Герой Советского Союза.
 Заварзин, Виктор Михайлович (род. 1948) — российский генерал, один из руководителей марш-броска на Приштину 11—12 июня 1999 года, Герой России.
 Заварзин, Георгий Александрович (1933—2011) — русский микробиолог и педагог, действительный член РАН.
 Заварзин, Павел Павлович (1868—1932) — жандармский офицер.
 Заварзин, Фёдор Михайлович (1914—?) — советский футболист.
 Заварзин, Юрий Владимирович (род. 1953) — российский футбольный топ-менеджер.

Заварзина 
 Заварзина, Алёна Игоревна (род. 1989) — российская сноубордистка.
 Заварзина, Наталья Александровна  (род. 1968) — российская оперная певица, преподаватель.

См. также  
 Заварзино